Migron steht für folgende geografische Objekte:

 Migron, Gemeinde im Département Charente-Maritime, Frankreich
 Migron (israelische Siedlung), ehemalige Siedlung im Westjordanland
 Migron (Fluss), Fluss in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich